Gotse Delchev kan betekenen:
 Gotse Deltsjev (verzetsstrijder), een Bulgaars/Macedonische verzetsheld
 Gotse Deltsjev (stad), een stad in Bulgarije
 Pirin Gotse Delchev, een voetbalclub uit het Bulgaarse Pirin-gebergte
 Gotse Delchev Sofia, een voetbalclub uit de Bulgaarse hoofdstad Sofia